Javorové pleso je část pojmenování celkem čtyř ples v Javorové dolině ve Vysokých Tatrách na Slovensku:

 Žabie Javorové pleso – pleso v Zadné Javorové dolině
 Malé Žabie Javorové pleso – pleso v Žabí Javorové dolině
 Zelené Javorové pleso – pleso v Zelené Javorové dolině
 Čierne Javorové pleso – pleso v Černé Javorové dolině

Související články 
 Velké Javorské jezero – jezero na německé části Šumavy
 Malé Javorské jezero – jezero na německé části Šumavy